Dalešice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dalešice (okres Jablonec nad Nisou)
 Dalešice (okres Třebíč)